Orbison est un nom de famille. Il peut faire référence à:
 Roy Orbison (1936-1988), un auteur-compositeur-interprète américain, un pionnier du rock 'n' roll
 William Orbison (1912-1952), un psychologue américain ayant décrit l'illusion de Orbison.